Аринкин (Аринкина, Аринкино) — топоним, фамилия:

Топонимы 
 Аринкин — хутор в Глинновском сельском поселении Новооскольского района Белгородской области

Другое 
 Аринкин Хутор — исчезнувшая деревня в Корсаковском районе Орловской области России
 Аринкина — исчезнувшая деревня в Мокринской волости Каширского уезда Тульской губернии (ныне территория Ясногорского района Тульской области)
 Аринкино — исчезнувшая деревня в Ярославском уезде Ярославской губернии (ныне территория Ярославского района Ярославской области)
 Аринкино — деревня в Некоузском районе Ярославской области
 Аринкино — деревня в Некрасовском районе Ярославской области

Фамилия 
 Аринкин М. И. — советский терапевт-гематолог

См. также 
 Аринкино утро — повесть Анны Бодровой
 Аринькино — деревня в Лотошинском районе Московской области
 Аринка — советский фильм-комедия

Примечания